Le qualificazioni del singolare  del Düsseldorf Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Michael Russell (primo turno)
  Pere Riba (primo turno)
  Víctor Estrella Burgos (secondo turno)
  Facundo Argüello (primo turno)
  Nick Kyrgios (secondo turno, ritirato)
  Miloslav Mečíř, Jr. (secondo turno)
  Mate Delić (qualificato)
  Louk Sorensen (ultimo turno)

Qualificati

  Jason Kubler
  Mate Delić
  Alessandro Giannessi
  Mirza Bašić

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 

Düsseldorf Open 2014
ATP World Tour 2014